Connors ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Connors (* 1949), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Carol Connors (* 1940), US-amerikanische Sängerin und Textdichterin
 Chuck Connors (1921–1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Chuck Connors (Musiker) (1930–1994), US-amerikanischer  Jazzposaunist
 Gene Connors (Mighty Flea, 1930–2010), US-amerikanischer Posaunist, siehe Gene Conners 
 Graeme Connors, australischer Countrysänger und -texter
 Jimmy Connors (* 1952), US-amerikanischer Tennisspieler
 Loren Connors (* 1949), US-amerikanischer Improvisationsmusiker
 Mark Connors (* 1971), australischer Rugby-Union-Spieler

 Norman Connors (* 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker und Musikproduzent
 Patricia Connors (* 1945), US-amerikanische Chordirigentin und Komponistin
 Peter Joseph Connors (* 1937), australischer Priester und Bischof von Ballarat
 Ronald Gerard Connors (1915–2002), US-amerikanischer Ordensgeistlicher, katholischer Bischof

Siehe auch:
 Connor
 Connors Point, Landspitze von Beall Island im Archipel der Windmill-Inseln, Antarktis
 Conners